UTM:

 Universal Traffic Manager — биллинговая система и система управления предприятием.
 NetUP UTM — биллинговая система и система управления предприятием компании NetUP.
 Unified threat management — универсальное устройство, решение в сфере компьютерной безопасности, обеспечивающее мощную комплексную защиту от сетевых угроз.
 Система координат UTM (Universal Transverse Mercator) — система координат.
 UTM-метки — стандартизированные параметры URL, используемые маркетологами для отслеживания рекламных кампаний в Интернет.

 Технический университет Молдовы, ТУМ (, UTM) — высшее техническое учебное заведение Республики Молдова, аккредитованное государством.
 «Политехника-УТМ» — футбольный клуб.
 «Академия УТМ» — футбольный клуб.

См. также 
 УТМ (Уралтрансмаш)